Mitri () ist ein arabischer männlicher Vorname, der vor allem bei arabischen Christen in Syrien und Libanon verbreitet ist. Er ist eine Abkürzung des Namens Dimitri beziehungsweise Dimitrios.

Namensträger

Vorname 
 Mitri Haji Athanasio (* 1937), syrischer Priester der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche
 Mitri Raheb (* 1962), evangelischer Pastor aus Bethlehem
 Mitri Sirin (* 1971), deutscher Fernsehmoderator

Familienname 
 Elie Mitri (* 1980), libanesischer Schauspieler und Autor
 Gassem Mitri (* 1968), deutscher Leistungssportler
 Leonardo De Mitri (1914–1956), italienischer Regisseur
 Tarek Mitri (* 1950), libanesischer Politiker
 Tiberio Mitri (1926–2001), italienischer Boxer und Schauspieler

Siehe auch 
 Mitry

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname